

Littérature 
 Que faire ? est un roman de Nikolaï Gavrilovitch Tchernychevsky de 1862-1863.
 Que faire ? est un texte théorique de Lénine de 1902.
 Que faire ? est un ouvrage de Louis Althusser (PUF, 2018)
 Que faire ? est un dialogue entre Alain Badiou et Marcel Gauchet (Philo éditions, 2014).
 Que faire ? est une librairie domiciliée à Genève ouverte entre 1974 et 1994.

Cinéma 
 2009 : Que faire ?, un film de Pierre Merejkowsky

Société 
 Le groupe français "Que faire ?", transpartisan, rassemble d’anciens membres de cabinets ministériels et des dirigeants d’entreprises autour d'Édith Cresson, présidente d'honneur.

Notes et références